I liga polska w piłce ręcznej mężczyzn sezonu 2019/2020 – 64. edycja drugiej w hierarchii klasy ligowych rozgrywek piłki ręcznej mężczyzn w Polsce.

Rywalizacja toczyć się będzie systemem kołowym wraz z meczami barażowymi, a nad jej przebiegiem czuwać będzie organizator rozgrywek – Kolegium Ligi ZPRP. W zmaganiach wezmą udział drużyny 36 klubów sportowych, podzielone na dwie trzy (Grupę A, Grupę B i Grupę C), podzielone jak w latach poprzednich według klucza geograficznego.

Po zakończeniu rozgrywek grupowych zwycięzcy poszczególnych grup spotkają się w turnieju kwalifikacyjnym do PGNiG Superligi. Zwycięzca turnieju uzyska prawo bezpośredniego awansu, zaś drugi zespół rozegra becz barażowy z zespołem, który zajmie przedostatnie miejsce w PGNiG Superlidze.

Przed rozpoczęciem rozgrywek  ogłosiła likwidację klubu i w grupie A występować będzie 11 zespołów.

Grupa A

Drużyny

Tabela 

 =

Terminarz

Wyniki

Klasyfikacja strzelców 

W przypadku identycznej liczby zdobytych bramek wyższe miejsce zajmuje zawodnik, który zdobył je w mniejszej liczbie meczów.
Źródło: Klasyfikacja strzelców gr.A

Klasyfikacja końcowa

Grupa B

Drużyny

Tabela

Terminarz

Wyniki

Klasyfikacja strzelców 

W przypadku identycznej liczby zdobytych bramek wyższe miejsce zajmuje zawodnik, który zdobył je w mniejszej liczbie meczów.
Źródło: Klasyfikacja strzelców gr.B

Klasyfikacja końcowa

Grupa C

Drużyny

Tabela

Terminarz

Wyniki

Klasyfikacja strzelców 

W przypadku identycznej liczby zdobytych bramek wyższe miejsce zajmuje zawodnik, który zdobył je w mniejszej liczbie meczów.
Źródło: Klasyfikacja strzelców gr.C

Klasyfikacja końcowa

Turniej kwalifikacyjny i baraż o Superligę

Turniej kwalifikacyjny

Uczestnicy

Wyniki

Baraż o Superligę

Linki zewnętrzne 
 I liga na stronie ZPRP
 Archiwum rozgrywek piłki ręcznej w Polsce

Przypisy

Bibliografia 
 Regulamin rozgrywek I Ligi w piłce ręcznej w sezonie 2019/2020

I liga polska w piłce ręcznej mężczyzn
2019 w piłce ręcznej
2020 w piłce ręcznej
2019 w polskim sporcie
2020 w polskim sporcie